Фонтуа́ () — упразднённый кантон во Франции, в регионе Лотарингия, департамент Мозель, округ Тьонвиль-Эст.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 22275 человек. Код INSEE кантона — 5711. В результате административной реформы кантон упразднён. До марта 2015 года в состав кантона входило 12 коммун, административный центр — коммуна Фонтуа.

Коммуны кантона

См. также 
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упразднённые кантоны департамента Мозель